Überholen bzw. Überholung steht für:
 Überholvorgang zwischen zwei Fahrzeugen
 die Instandhaltung bei technischen Einrichtungen

Siehe auch:
 Überholbahnhof
 Überholknopf
 Überholkupplung